Osoby o tym nazwisku:
 Michael Papps – australijski strzelec, olimpijczyk
 Sophie Papps – brytyjska lekkoatletka,
 Peter Papps – australijski strzelec, olimpijczyk